Earthrise signifie en anglais « lever de Terre ».

C'est également le nom de :
Earthrise, une série documentaire de télévision, sur Al Jazeera English.
Earthrise, un album de Richard Tandy et David Morgan sorti en 1985.
Earthrise, un jeu vidéo publié par Interstel en 1990.
Earthrise, un jeu vidéo publié par Masthead Studios en 2011.
Earthrise, une photographie prise par William Anders durant la mission Apollo 8 ;.